Kōtal-e Sālang (persiska: كوتلٔ سالنگ) är ett bergspass i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Baghlan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Kōtal-e Sālang ligger  meter över havet.

Terrängen runt Kōtal-e Sālang är bergig åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Terrängen runt Kōtal-e Sālang sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Kōtal-e Sālang. Runt Kōtal-e Sālang är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Kōtal-e Sālang består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Baghlan (provins)